Império Songai — antigo estado pré-colonial africano no Mali
Línguas songais — língua franca desde a época do Império Songai em territórios do Mali e no Níger
Songais —  grupo étnico da África Ocidental relacionado com os mandês

Desambiguação